Munin, Odin, az északi isten két fekete holló segítőjének egyike
Munin, a SAC–C argentin Föld-megfigyelő műhold egyik svéd társműholdja
Munin, az OpenWrt operációs rendszer egyik szoftvere